Cursele aeriene la cerere sunt o categorie din Transportul Aerian Comercial ce presupun executarea unor zboruri la comandă.
Din această categorie fac parte serviciile de Taxi Aerian ce presupun zboruri la comandă pentru transportul pasagerilor, mărfurilor sau poștei(aici sunt incluse și zborurile care se efectuează pentru poziționarea unei aeronave la punctele de unde se preiau sau unde se debarcă bunul transportat), Aviația Comerciala de Business și alte curse aeriene la cerere.

Transportul aerian comercial